Érico X da Suécia — conhecido como  Érico, o Sobrevivente
 The Running Man (1987) — ou O Sobrevivente (Brasil), filme com Arnold Schwarzenegger, intitulado 
 Rescue Dawn —  (2007) ou O Sobrevivente (Brasil), filme de Werner Herzog, com Christian Bale
 Lone Survivor — (2013) ou O Sobrevivente (Portugal), filme de Peter Berg, com Mark Wahlberg
 Backcountry —  (2014) ou Sobrevivente (Brasil),  filme de terror de Adam MacDonald
 Os Sobreviventes — álbum do português Sérgio Godinho
 Survivor — reality show dos Estados Unidos
 Djúpið, filme catástrofe islandês exibido no Brasil como Sobrevivente

Desambiguações de artes